Abdulai ist der Familienname folgender Personen:
 Kola Abdulai (1947–2009), nigerianischer Leichtathlet
 Ruky Abdulai (* 1985), kanadische Leichtathletin

Siehe auch:
 Abdullahi